Чертовицкое:
 Чертовицкое (аэропорт) — международный аэропорт Воронежа.
 Чертовицкое — другое название села Чертовицы.